Bandō, een plaats in de Japanse prefectuur Ibaraki
Bando Gora, een ras uit Star Wars
Bando, een karakter uit de anime-serie Elfen Lied
Tony Bando, een personage uit de film Who Do I Gotta Kill?
Bando (Argenta), een frazione in de Italiaanse gemeente Argenta
Bando (zelfverdediging), een zelfverdedigingstechniek uit Birma